Niemieckie armaty przeciwpancerne:
 3,7 cm KwK 36
 8,8 cm KwK 36